Langer je lahko:

 František Langer, češki zdravnik in pisatelj (1888—1965)
 Joseph Langer, češki fužinar
 Karl-Heinz Langer, nemški častnik (1914—1955)